Maryna Mykołajiwna Ancybor (ukr. Марина Миколаївна Анцибор, ur. 10 października 1987 w Konotopie) – ukraińska biegaczka narciarska, medalistka Zimowej Uniwersjady 2011.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Uniwersjada

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan na koniec sezonu 2021/2022

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 Profil zawodniczki na stronie FIS 
  

Ludzie urodzeni w Konotopie
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2011
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2013
Ukraińscy biegacze narciarscy
Ukraińscy olimpijczycy
Urodzeni w 1987
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022